

Personnes  et personnages

 Pour le nom de famille japonais, voir Kanô (y compris  Kanō).
Kano est un rappeur anglais.
 Kano est un personnage du jeu Mortal Kombat.
 Kano, peuple du Congo-Kinshasa.
 Kano est un groupe d'Italo disco des années 1980, notamment connu pour le titre Another Life.

 Jigorō Kanō (1860-1938), fondateur du judo kodokan ;
 Makoto Kano (1966-), patineur artistique japonais.

Lieux 
 Kano est un village du nord du Mali ;
 Kano est une ville du Nigeria, ville principale de l'État fédéré de Kano ;
 Kano est une ville du Japon ;
 Koira Kano est un quartier résidentiel de Niamey ;
 Kano est un village camerounais situé dans la commune de Bélabo.

Autre 
 Kano, divinité bouddhiste au Japon.
 L’École Kanō est une école artistique du Japon.
 Le modèle de Kano est une théorie de développement de produit.
 Kano est un kit d'ordinateur basé sur le Raspberry Pi.

Références 

Homonymie de toponyme